Questa è la prima edizione del torneo di doppio Gran Canaria a Las Palmas.In finale Lloyd Glasspool / Harri Heliövaara hanno battuto Kimmer Coppejans / Sergio Martos Gornés con il punteggio di 7–5, 6–1.

Teste di serie 

  Karol Drzewiecki /  Gonçalo Oliveira (semifinale)
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (vincitori)

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (primo turno)
  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (quarti di finale)

Wildcard 

  Mark Owen Endler /  Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)
  Eduard Esteve Lobato /  Guillermo García López (quarti di finale)

  Ivan Curbelo Marrero /  Emilio Nava (primo turno)

Alternate 

  Nino Serdarusic /  Michael Vrbensky (primo turno)

 Roberto Ortega-Olmedo /  Oriol Roca Batalla (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni